Световна лига по волейбол 2001 e турнир по волейбол за мъже. Той се провежда от 11 май до 30 юни 2001 и в него участват 16 национални отбори. Финалният кръг се играе в Катовице, Полша.

Участници

Международен кръг

Група А 

|}

|}

Група В 

|}

|}

Група C 

|}

|}

Група D 

|}

|}

Финален кръг 
 Всички мачове се играят в Катовице, Полша.

Група E 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Полуфинали и финали

Полуфинали 

|}

Финал за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Награди 
 Най-резултатен играч:
  Иван Милякович

 Най-добър нападател:
  Андре Нашименто

 Най-добър на блокада:
  Густаво Ендреш

 Най-добър на сервис:
  Луиджи Мастранджело

Външни препратки 
 Резултати от изданието от 2001 година 
 Sports123 

Световна лига по волейбол